Chelsea může označovat několik věcí:

 Chelsea (Londýn) – čtvrť v Londýně
 Chelsea FC – fotbalový klub sídlící v londýnské čtvrti Fulham
 Chelsea (město) – město v americkém státě Massachusetts
 Chelsea (Manhattan) – místní část Manhattanu, New York, USA

 Chelsea (jméno) – anglické ženské jméno
 Chelsea (britská hudební skupina) – britská punková kapela
 Chelsea (americká hudební skupina) – americká hudební skupina